famiglia Portinari

Personaggi

della famiglia
Folco Portinari
Beatrice Portinari
Tommaso Portinari
Pigello Portinari

altri
Candido Portinari
Folco Portinari

Arte

Trittico Portinari
Cappella Portinari